«Три мешка хитростей» — советский рисованный мультипликационный фильм 1954 года.

Содержание 
Экранизация украинской народной сказки.
Сказка про хитрую лисицу, которая обманом заставляла наивного ёжика таскать для неё спелый виноград из сада, но в конце концов оказалась пойманной.

Создатели

В 1953 году роли озвучивали 
Гуляева, Нина Ивановна - Лиса

Юльская, Юлия Борисовна - Ёжик

??? - Дедушка

Примечание: Для переозвучки в 2001 году подбирали очень похожие голоса, но всё же разница есть.

Переозвучка 
В 2001 году мультфильм был отреставрирован и заново переозвучен компаниями ООО «Студия АС» и ООО «Детский сеанс 1». В новой версии была полностью заменена фонограмма, к переозвучиванию привлечены современные актёры, в титрах заменены данные о звукорежиссёре и актёрах озвучивания. Переозвучка была крайне негативно воспринята как большинством телезрителей, так и членами профессионального сообщества. Качество реставрации изображения также иногда подвергается критике.

Видео 
Мультфильм выпускался на видео в системе PAL. В середине 1990-х мультфильм выпущен на видеокассетах в VHS-сборнике «Лучшие советские мультфильмы» Studio PRO Video. Также в середине 1990-х мультфильм выпущен на VHS студией «Союз» в сборнике мультфильмов киностудии «Союзмультфильм».

Примечания

Ссылки 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1954 года
Короткометражные мультфильмы СССР
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Петра Носова
Мультфильмы Ольги Ходатаевой
Мультфильмы по украинским сказкам
Мультфильмы о лисах